HEAR est un sigle ou un code pouvant désigner :
 La Haute école des arts du Rhin en Alsace ;
 L'Aéroport El-Arish International en Égypte.

Sigle de 4 caractères